Nygaard-Østby ist ein norwegischer Familienname, gebildet aus den beiden Nachnamen Nygaard und Østby, folgender Personen:

 Birger Nygaard-Østby, Birger Nygaard-Ostby (1904–1977), norwegischer Dentist und Hochschullehrer
 Haakon Nygaard-Østby, siehe unter Hawk Ostby (* 1966), norwegisch-US-amerikanischer Drehbuchautor und Fernsehproduzent

Siehe auch:
 Nygaard
 Østby